Сан-Карло ()

 Сан-Карло — оперний театр в Неаполі, Італія
 Сан-Карло-Канавезе — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин
 Сан-Карло-алле-Кваттро-Фонтане — церква Рима, Італія
 Сан-Карло-аї-Катінарі — церква Рима, Італія

Див. також 

 Карло
 Сан-Карлос